LE steht für:
 Lê, vietnamesischer Familienname, Namensträger siehe dort
 Ägyptisches Pfund
 Helgoland Airlines (IATA-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Norwegian Air Sweden (IATA-Code), schwedische Fluggesellschaft
 Laryngektomie, operative Entfernung des Kehlkopfes
 Lungenembolie oder Lupus erythematodes, als medizinische Abkürzung
 Ladeeinheit in der Logistik
 Low-Entry, niedrige Zugänge bei Fahrzeugen, Gegenständen oder Objekten
 livre égyptienne, französisch für ägyptisches Pfund
 Leipzig, umgangssprachlich
 Leinfelden-Echterdingen
 Lehreinheit, ein Studiengang
 Lerneinheit, in einigen Ausbildungsgängen (z. B. Erwerb einer Trainerlizenz) ein Mengenmaß für die zu absolvierenden Unterrichts- bzw. Ausbildungszeiten
 Längeneinheit, siehe Längenmaß
 Life Engineering, IT-Anwendung
 Litre equivalent, Volumenmaß
 Bayerische LE, Dampflokomotiven
 Spanien (ICAO-Code)
 Leicester (postcode area)
 Bahnhof Leipzig-Engelsdorf (DS100-Code)
 Les Engagés, eine zentristische Partei in Belgien

LÉ steht für
 Long Éireann („Schiff Irlands“) als Namens-Präfix bei allen Schiffen der irischen Marine

LE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Lezha (auslaufend)
 Deutschland: Kreis Lemgo (auslaufend)
 Großbritannien: Wimbledon (für Fahrzeuge aus London)
 Italien: Provinz Lecce
 Norwegen: Vadsø
 Österreich: Stadt Leoben (Landespolizeidirektion Steiermark – Polizeikommissariat Leoben)
 Portugal: Distrikt Leiria (nur für Lkw-Anhänger)
 Serbien: Leskovac
 Slowakei: Okres Levoča
 Spanien: Provinz León (auslaufend)

Le ist der Familienname folgender Personen:
 Le Jingyi (* 1975), chinesische Schwimmerin
 Le Maosheng (* 1978), chinesischer Gewichtheber

 Aaron Le (* 1982), deutsch-vietnamesischer Schauspieler, Synchronsprecher und Polizist
 Chi Le (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Cung Le (* 1972), vietnamesisch-amerikanischer Schauspieler und Kampfsportler
 Duy-Loan Le (* 1962), US-amerikanische Ingenieurin
 Francesca Lé (* 1970), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Hiep Thi Le (1970–2017), vietnamesisch-amerikanische Schauspielerin
 Iwan Le (1895–1978), ukrainischer Schriftsteller

 Nhi Le (* 1995), deutsche Journalistin, Speakerin, Moderatorin und Autorin
 Tommy Le, US-amerikanischer Pokerspieler
 Tuan Le (* 1978), vietnamesisch-französischer Pokerspieler

Namensteil:
 Van Bo Le-Mentzel (* 1977), deutscher Architekt laotischer Herkunft
 Anastasia Le-Roy (* 1987), jamaikanische Sprinterin 

Für vietnamesische Namensträger siehe Lê.

L & E steht für:
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Lundelius & Eccleston

LE